El término Bailén puede referirse a:

 Bailén, ciudad de la provincia de Jaén (España);
 la Batalla de Bailén, que tuvo lugar durante la Guerra de la Independencia española;
 Bailén, cuarto de los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós;
 el Señorío de Bailén, señorío jurisdiccional español;
 el Ducado de Bailén, título nobiliario español;
 el Condado de Bailén, título nobiliario español;
 el Himno de Bailén, compuesto en conmemoración de la Batalla de Bailén;
 la región vitivinícola de Bailén;
 el Recreativo de Bailén, club de fútbol de la ciudad de Bailén;
 la Calle de Bailén, en la ciudad de Madrid (España);
 el Rascacielos de Bailén, situado en Bilbao (España);
 la Estación de Bailén, del metro de Valencia (España).